Grande Terre heißen folgende geographische Objekte:

 Grande-Terre, östliche Hauptinsel von Guadeloupe, Karibik
 Grande Terre (Neukaledonien), Hauptinsel von Neukaledonien
 Grande Terre (Seychellen), Insel der Aldabra-Gruppe der Seychellen, Indischer Ozean
 Grande Terre (New Orleans), Insel in der Barataria Bay vor New Orleans
 Grande Terre (Kerguelen), Hauptinsel der subantarktischen Inselgruppe Kerguelen, Indischer Ozean